– japońska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W przeciągu kariery zwyciężyła w sześciu singlowych i dwudziestu trzech deblowych turniejach rangi ITF. 3 kwietnia 2017 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 188. pozycję. Natomiast 21 listopada 2016 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 95. miejsce.

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 1 (0–1)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Japońskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Kioto
Urodzeni w 1993